John Welsh of Ayr (1568-1622) – presbiteriano scozzese
John Welsh of Irongray (1624-1681) – leader del movimento dei Covenanti scozzesi
John Welsh (1805-1886) – mercante e ambasciatore statunitense
John Welsh (1901-2002) – fisiologo statunitense
John Welsh (1904-1985) – attore irlandese
John Welsh (1984) – calciatore inglese